Ryan Jones (né le  à Chatham, dans la province de l'Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Ryan Jones a été repêché au ,  au total par les Wild du Minnesota au repêchage d'entrée de 2004. Il est échangé aux Predators de Nashville le , équipe avec qui il débute dans la Ligue nationale de hockey au poste d'ailier droit lors de la saison 2008-2009. Il joue la première partie de la saison 2009-2010 avec les predators avant de rejoindre le  l'équipe des Oilers d'Edmonton. Il réalise avec les Oilers sa meilleure performance lors de la saison 2011-2012 en inscrivant 33 points (17 buts et 16 passes décisives) en 79 rencontres, réalisant même un coup du chapeau le  lors de la victoire 6 à 3 des Oilers sur les Blue Jackets de Columbus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Redhawks de Miami || NCAA ||38 ||8 ||7 ||15 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Redhawks de Miami || NCAA || 39 || 22 || 13 || 35 || 72 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Redhawks de Miami || NCAA ||42 ||29 ||19 ||48 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Redhawks de Miami || NCAA ||42 ||31 ||18 ||49 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Aeros de Houston || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-   
| 2008-2009 || Predators de Nashville || LNH ||46 ||7 ||10 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||25 ||13 ||9 ||22 ||30 ||11 ||4 ||3 ||7 ||10
|-
| 2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH ||15 ||4 ||1 ||5 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Predators de Nashville || LNH ||41 ||7 ||4 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Oilers d'Edmonton|| LNH || 8 ||1 ||0 ||1|| 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Oilers d'Edmonton || LNH ||81 ||18 ||7 ||25 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH || 79|| 17|| 16|| 33|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 27 || 2 || 5 || 7 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 52 || 2 || 4 || 6 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 5|| 0|| 1|| 1|| 9|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Kölner Haie || DEL ||30 || 12||5 || 17||20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Kölner Haie || DEL ||41 || 15||15 || 30||55 || 11 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie || DEL ||49 || 19||11 || 30||49 || 8 || 7 || 0 || 1 || 1
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie|| DEL ||52 || 15||14 || 29||8 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Kölner Haie|| DEL ||52 ||6 ||14 ||20 ||18 ||11 ||3 ||3 ||6 ||12 

| 334 || 54 || 46 || 100 || 181 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1984
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Kölner Haie